Álvaro Delgado Ramos (Madrid, 1922-2016), pintor i il·lustrador espanyol
 Antonio Delgado y Hernández (Sevilla, 1805 - Bollullos Par del Condado, 1879), historiador, acadèmic i polític espanyol 
 Cal Delgado (la Curullada), casa unifamiliar al municipi de Granyanella (Segarra) 
 Cap Delgado accident geogràfic de la costa nord de Moçambic, que marca el punt més al nord del país 
 Cabo Delgado, província de Moçambic al nord del país, a la part de la costa, fronterera amb Tanzània 
 Carlos Delgado Ferreiro (Portugalete, 1970), àrbitre de futbol basc de la Primera Divisió espanyola
 Carlos Delgado Truyols (1965), vicepresident del Partit Popular de les Illes Balears i conseller de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears
 César Delgado (Rosario, 1981), futbolista argentí 
 Dimas Delgado Morgado (Santa Coloma de Gramenet, 1983), futbolista català que ocupa la posició de migcampista
 Eleuterio Delgado y Martín (Sangarcía, 1852 - Madrid, 1908), advocat i Ministre d'Hisenda d'Espanya durant el regnat d'Alfons XIII 
 Emilio Manuel Delgado Peixe (Nazaré, 1973), futbolista portuguès 
 Enrique Delgado Montes (Lima, 1939 - 1996), cantautor peruà 
 Guadalupe Delgado Pineda (segles XIX -XX) pedagoga i inspectora d'ensenyament de la II República vinculada a Alacant 
 Humberto Delgado, general portuguès de la Força Aèria nascut a Boquilobo (Portugal) en 1906 
 Israel Delgado Andrés (Madrid, 1979), futbolista madrileny que ocupa la posició d'interior esquerre 
 Javier Delgado López (Santa Coloma de Gramenet, 1972), futbolista català que ocupa la posició de migcampista 
 Javier Omar Delgado Papariello (Montevideo, 1975), futbolista uruguaià que juga en la posició de centrecampista
 Joaquín Delgado Martínez (Cardona, Bages, 1934 - Madrid, 1963), anarquista i lluitador antifranquista català
 Jorge Luis Delgado Rueda (Montevideo, 1975), futbolista uruguaià que ocupa la posició de davanter
 Josep-Francesc Delgado i Mercader (Barcelona, 1960), escriptor 
 Juan Manuel Delgado Moreno (Huelva, 1977), futbolista andalús que juga de defensa 
 Justo Tomás Delgado Bayo (Logronyo, 1835 - ?), periodista, advocat i polític espanyol, diputat a Corts durant el sexenni democràtic
 Luis Delgado Vargas (Santa Cruz de Tenerife, 1965), futbolista canari que ocupava la posició de migcampista 
 Luis Eduardo Delgado Pacheco (Saragossa, 1984), futbolista aragonès que juga de migcampista
 Manuel Delgado, diversos personatges
 María Delgado Nadal (Saragossa, Aragó, 1997), nedadora paralímpica 
 María Auxiliadora Delgado San Martín (Montevideo, 1937), primera dama de l'Uruguai des de 2015 
 Miquel Delgado, president de la Generalitat de Catalunya (1476 -79)
 Miguel M. Delgado (Ciutat de Mèxic, 1905 − 1994), actor, guionista i director mexicà 
 Moisés Delgado López (Utrera, 1994), futbolista andalús 
 Neuris Delgado Ramírez (Granma, Cuba, 1981), Gran Mestre d'escacs cubà amb ciutadania paraguaiana que té 
 Pedro Delgado Robledo o Perico Delgado (Segòvia, 1960), ciclista guanyador del Tour
 Priscilla Delgado (2002), actriu espanyola 
 Refugi Delgado Úbeda, refugi de muntanya a la Serra d'Ensija al municipi de Saldes (Berguedà) 
 Regino Delgado (Santo Domingo, 1956-2016), futbolista cubà que jugava en la demarcació de migcampista
 Secundino Delgado (Santa Cruz de Tenerife, 1871- 1912), polític canari considerat el pare del nacionalisme canari modern 
 Teté Delgado (Ferrol, 1965), actriu, cantant i presentadora gallega